L'Équipe du Mexique de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2005 qui se tient en Allemagne du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Gold Cup, le championnat d'Amérique du Nord de Football.

Résultats

Phase de groupe 

|}

Mexique - Japon

Mexique - Brésil

Mexique - Grèce

Demi-finale

Mexique - Argentine

Match pour la troisième place

Allemagne - Mexique

Effectif 

Sélectionneur :  Ricardo La Volpe

Références

Navigation

Liens internes 
 Coupe des confédérations
 Coupe des confédérations 2005

Coupe des confédérations 2005
Mexique